Puchar COSAFA (pełna nazwa Confederation of Southern African Football Associations) – coroczny turniej piłkarski, w którym biorą udział drużyny z Afryki Południowej, inaczej nazywany Pucharem COSAFA Castle. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1997.

Drużyny biorące udział w Pucharze COSAFA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 

Ponadto doraźnie były zapraszane reprezentacje krajów niezrzeszonych w COSAFA:

Mistrzowie 

W latach 1997 i 1998 turniej rozgrywany był systemem ligowym. Od 1999 r. gra toczy się w systemie pucharowym. W latach 99-07 nie rozgrywano meczu o 3. miejsce.

Historia

Tabela wszech czasów 
Dane na dzień 1 listopada 2007.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 COSAFA Cup w RSSSF 

COSAFA Cup